Elenī Vasileiou – ex cestista greca
 Giōrgos Vasileiou – calciatore cipriota
 Paulos Vasileiou – calciatore greco
 Stelios Vasileiou – calciatore greco